Conger Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Conger Mountain (New York)	
 Conger Mountain (Oregon)	
 Conger Mountain (Utah)